Der Name Olga wurde mindestens dreizehnmal für einen tropischen Wirbelsturm verwendet:

Atlantischer Ozean
 Hurrikan Olga (2001), ein Sturm ohne Auswirkungen an Land;
 Tropischer Sturm Olga (2007), seltener Dezembersturm, der 40 Personen tötete, vor allem in der Dominikanischen Republik;

Pazifischer Ozean
 Tropischer Sturm Olga 1948, siehe Pazifische Taifunsaisons 1940–1949;
 Taifun Olga 1954, siehe Pazifische Taifunsaisons 1950–1959;
 Taifun Olga 1958, siehe Pazifische Taifunsaison 1958;
 Taifun Olga 1961, siehe Pazifische Taifunsaison 1961;
 Tropischer Sturm Olga 1964, siehe Pazifische Taifunsaison 1964;
 Tropischer Sturm Olga 1966, siehe Pazifische Taifunsaison 1966;
 Supertaifun Olga 1970, mit Auswirkungen auf Japan, siehe Pazifische Taifunsaison 1970;
 Taifun Olga 1972, auf den Marshallinseln und den Nördlichen Marianen, siehe Pazifische Taifunsaison 1972;
 Taifun Olga 1976, mit Auswirkungen auf den Philippinen, siehe Pazifische Taifunsaison 1976;
 Taifun 1999, siehe Pazifische Taifunsaison 1999, der letzten Taifunsaison mit ausschließlich englischen Namen;

Australische Region
 Tropischer Zyklon Olga, siehe Australische Zyklonsaison 1999–2000